Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования. Находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  Образовано указом президента Российской Федерации в 2004 году.

Руководство 
 Анатолий Алексеевич Ледовских — с 23 марта 2004 по 5 мая 2012 года,
 Александр Павлович Попов — с 5 мая 2012 по 4 июля 2013 года,
 Валерий Анатольевич Пак — с 4 июля 2013 года по 13 января 2016 года (также заместитель министра природных ресурсов и экологии).
 Евгений Аркадьевич Киселёв — с 13 января 2016 года по 2021 год.
 Евгений Игнатьевич Петров — с 11 ноября 2021 г. по настоящее время.

Структура центрального аппарата агентства 
 Управление геологических основ, науки и информатики
 Управление геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений
 Управление геологии твердых полезных ископаемых
 Управление финансово-экономического обеспечения

Примечания

Ссылки 
 rosnedra.gov.ru — официальный сайт Роснедр.

Появились в 2004 году в России
Федеральные агентства Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Геологическая служба
Организации Пресненского района